Берлин, Александр:

 Берлин, Александр Александрович (род. 1940) — советский и российский учёный, академик РАН.
 Берлин, Александр Израилевич (1896—1972) — советский учёный-медик.